MIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mili Island (Stati Uniti)